Embassy World Snooker Championship 2000 (Mistrzostwa świata w snookerze) odbyły się w dniach 15 kwietnia - 1 maja 2000 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Walijczyk Mark J. Williams, pokonując w finale swojego rodaka Matthew Stevensa 18−16.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Joe Swail dzięki dojściu do półfinałów mistrzostw świata powrócił do czołowej 16 światowego rankingu snookerowego.
 John Newton po raz pierwszy i jedyny w karierze sędziował finał snookerowych mistrzostw świata.
 Mark J. Williams jest trzecim Walijczykiem, któremu udało się wywalczyć tytuł mistrza świata w snookerze. Poprzednio udało się to Rayowi Reardonowi (1970, 1973-1976, 1978) oraz Terry'emu Griffithsowi (1979).

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Bibliografia 
BBC News: Williams wins epic snooker final

Mistrzostwa świata w snookerze
2000 w sporcie
2000 w Anglii